Mostafa Terrab (1955- ), homme d'affaires marocain.
 Sonia Terrab (1986- ), romancière et réalisatrice marocaine.